Ел Еспија има више значења:

 Ел Еспија (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еспија, Љано Бланко (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику